Cieki w Polsce
 Radzynka – struga, dopływ Świerzawy koło Wojcieszowa
 Radzynka – struga, dopływ Świerzawy koło Starej Kraśnicy

Przypisy